Стоя́нка:
 Стоянка — остановка автомобиля длительностью большей, чем требуется для посадки/высадки, погрузки/выгрузки.
 Стоянка — сооружение для хранения поставленных на стоянку автомобилей.
 Стоянка — пространство на аэродроме, отведённое для отстоя самолётов.
 Стоянка — место обитания первобытных людей или остановки кочевников. В этих местах археологи находят большое количество артефактов соответствующей культуры.
 Стоянка — приток реки Шуды
 Стоянка — южнославянское женское имя (парное к мужскому имени Стоян).

См. также